Küppersbusch steht für:
 Küppersbusch, deutscher Küchengerätehersteller

Küppersbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Küppersbusch (1901–1971), deutscher Industrieller
 

Siehe auch:
 Küpperbusch